Патраномодон () — вид примитивных аномодонтных терапсид из Южной Африки,  единственный в роде Patranomodon.

Жил в средней перми, около  назад. Описан Рубиджем и Хопсоном в 1990 году.

Описание 
Патраномодон был растительноядным терапсидом размером с мангуста. В отличие от, например, дицинодонтов, патраномодон имел полный набор зубов на верхней и нижней челюстях. Длина черепа патраномодона была 5 см, а общая длина — 30 см. Жил он в Гондване примерно 270 миллионов лет назад (зона Eodicynodon).

Голова округлая, глазницы крупные, зубы не очень крупные.

Примечания 

Аномодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 1990 году